Le nom Mark O'Brien peut faire référence à :
 Mark O'Brien (né en 1992), un footballeur irlandais ;
 Mark O'Brien (né en 1987), un coureur cycliste australien ;
 Mark O'Brien (né en 1984), un acteur canadien.

Voir aussi